Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 1997 s'est déroulé du 5 août au  à São Paulo.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final
Les quatre premiers sont qualifiés pour le Championnat du monde de basket-ball féminin 1998.

Notes et références 

1997
Événement sportif international au Brésil
Événement sportif à São Paulo
Amériques féminin 1997
Basket-ball en 1997
Sport au Brésil en 1997
Sport en août 1997